Arenoso, adjetivo referido a la arena, puede referirse además a:  

 El Arenoso, río español.
 El Gran Desierto Arenoso, en Australia.
 El Pequeño Desierto Arenoso, también en Australia.
 El Embalse de Arenoso, en España, provincia de Castellón.
 El nombre común de la planta Arctostaphylos uva-ursi.

También hay poblaciones que incluyen esta palabra:
 Arenoso (República Dominicana), municipio de la República Dominicana, provincia de Duarte.
 Puebla de Arenoso.
 Cortes de Arenoso.
 Campos de Arenoso.